Veret renvoie aux articles suivants :

Toponyme 
 Véret, ancienne commune du département du Calvados, en Normandie (France), absorbée en 1823 par la commune de Formigny.

Patronyme 
 Jacques Elisée Veret (1805-1871), personnalité politique suisse.